Бохонко Григорій (1913-1944) — пластун, надрайоновий провідник ОУН Луцького району.
 Бохонко Іван Іванович — генерал-лейтенант авіації, морський льотчик, герой Росії.
Прізвища